Кочневская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 65 километрах на север от города Вельска , на левом берегу реки Кокшеньга притока Устьи. Ближайшие населённые пункты: на юго-востоке деревня Михалёвская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2177» как «Кочневская». Насчитывала 8 дворов, 24 жителя мужского пола и 33 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 15 дворов, 47 мужчин и 43 женщины.

В деревне находилась Богородицерождественская часовня, приписанная к Слободско-Благовещенскому приходу.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»